Kandi, gazdasági épület
 Kandi város Benin északi részén
 Kandi  város Srí Lankán